Tangier ist der Name:

 der Orte
Tangier (Nova Scotia)
 Tangier (Indiana)
 Tangier (Oklahoma)
 Tangier (Virginia)
 der marokkanischen Stadt Tanger in der englischen Sprache
 einer US-amerikanischen Hard-Rock-Band, siehe Tangier (Band)
 eines Schiffes, siehe USS Tangier (AV-8)
 einer Krankheit, siehe  Tangier-Krankheit

Siehe auch:
 Tanger (Begriffsklärung)